Areosa steht für:

 Areosa, Gemeinde im Kreis Viana do Castelo, Portugal
 Areosa (Aguçadoura), Ort in der Gemeinde Aguçadoura, Kreis Póvoa de Varzim, Portugal
 Areosa (Porto), Ort in der Gemeinde Paranhos, Kreis Porto, Portugal

Areosa ist der Familienname folgender Personen:

 Filipa Areosa (* 1990), portugiesische Film- und Fernsehschauspielerin
 Maria Areosa (* 1984), portugiesische Triathletin